Vicetia steht für:
 Einen lateinischen Namen der Stadt Vicenza
 Vicetia, eine ausgestorbene Gattung der Kaurischnecken